Мохика () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мохика, Франсиско (род. 1963) — испанский молекулярный биолог и микробиолог.
 Мохика, Харрисон (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Мохика, Хоан (род. 1992) — колумбийский футболист, защитник клуба «Реал Вальядолид».
 Арабайона-де-Мохика — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.